Der Name Sphex rufocinctus bezeichnet eine Insektenart aus der Gruppe der Grabwespen:

 In älteren Werken fälschlicherweise die Heuschreckensandwespe Sphex funerarius
 gemäß der Arbeit von A.S. Menke und W.J. Pulawski (2000) als Synonym die Art Sphex flavipennis